Raudo – tipo di petardo
 Raudo – album dei Gazebo Penguins del 2013